Il singolare femminile del BNP Paribas Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Ana Ivanović era la detentrice del titolo, ma ha perso contro Vera Zvonarëva in finale per 7–6(5), 6–2.

Teste di serie
Le teste di serie passate direttamente al 2º turno

 Dinara Safina (quarti di finale)
 Jelena Janković (secondo turno)
 Elena Dement'eva (secondo turno)
 Vera Zvonarëva (campionessa)
 Ana Ivanović (finale)
 Svetlana Kuznecova (secondo turno)
 Agnieszka Radwańska (quarti di finale)
 Viktoryja Azaranka (semifinale)
 Caroline Wozniacki (quarti di finale)
 Marion Bartoli (secondo turno)
 Alizé Cornet (secondo turno)
 Flavia Pennetta (quarto turno)
 Patty Schnyder (secondo turno)
 Dominika Cibulková (secondo turno)
 Jie Zheng (secondo turno)
 Anabel Medina Garrigues (secondo turno)

 Amélie Mauresmo (terzo turno)
 Kaia Kanepi (terzo turno)
 Anna Čakvetadze (terzo turno)
 Ai Sugiyama (secondo turno)
 Alisa Klejbanova (terzo turno)
 Ágnes Szávay (quarto turno)
 Sybille Bammer (quarti, infortunio alla spalla)
 Al'ona Bondarenko (secondo turno)
 Aleksandra Wozniak (terzo turno)
 Iveta Benešová (secondo turno)
 Sara Errani (secondo turno, ritirata)
 Peng Shuai (terzo turno)
 Carla Suárez Navarro (secondo turno)
 Daniela Hantuchová (quarto turno)
 Gisela Dulko (terzo turno)
 Sorana Cîrstea (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta
Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa
Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni

BNP Paribas Open 2009